Skiff est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome américain Brian A. Skiff.

Comètes numérotées  
 223P/Skiff
 305P/Skiff
 352P/Skiff

Comètes non numérotées 
 C/1999 J2 (Skiff)
 C/2000 Y2 (Skiff)
 C/2001 K3 (Skiff)
 C/2001 S1 (Skiff)
 C/2005 K1 (Skiff)
 P/2005 S2 (Skiff)
 C/2007 B2 (Skiff)
 C/2007 H2 (Skiff)

Notes et références